«Подро́сток» — роман Фёдора Михайловича Достоевского, начат в феврале 1874 и закончен в ноябре 1875 года. Впервые опубликован в 1875 году в журнале «Отечественные записки» с подзаголовком «Записки юноши». Предпоследний роман «пятикнижия Достоевского», в которое также входят «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы».

Современниками роман был раскритикован за «бесформенность» и «хаотичность», из-за чего он долгое время считался художественной неудачей. Многие современные критики и исследователи же считают роман одним из величайших романов Достоевского и одним из его самых недооценённых произведений.

История создания 
Замысел романа оформлялся в период редакторской работы писателя в журнале «Гражданин» и был связан как с опубликованными там публицистическими выступлениями, как с предшествующими неосуществлёнными планами, так и с некоторыми ранними произведениями («Двойник», «Маленький герой», «Записки из подполья») и зрелыми романами («Идиот», «Бесы»).

Свой четвёртый роман «великого пятикнижия» по просьбе Н. А. Некрасова Достоевский предоставил для публикации журналу «Отечественные записки», где он выходил на протяжении 1875 года.

Сюжет 

Главный герой романа, девятнадцатилетний подросток Аркадий Макарович Долгорукий, переезжает в Петербург после окончания гимназии. Он сразу же оказывается вовлечён в череду интриг и сложных взаимоотношений с родным отцом Андреем Петровичем Версиловым, связанных с положением незаконнорожденного Долгорукого. Долгорукий пытается воплотить «идею Ротшильда» — «цель не богатство материальное, а могущество». При этом главным в произведении Достоевский считал не проверку «идеи» Аркадия Долгорукого на прочность, а поиск им идеала. В романе писатель затрагивает проблему «отцов и детей», рассматривая её через взаимоотношения Долгорукого с Версиловым. Автор противопоставляет дворянина Версилова и дворового человека Макара Долгорукого — формального отца. Второй для автора становится символом понимания народной правды и идеи нравственного «благообразия», одной из основных идей романа.

Наряду с темой «отцов и детей», отражённой в «Бесах», на первый план выходит тема воспитания Подростка, поэтому литературоведы причисляют это произведение к роману воспитания.

В конце «Записок» (своего рода покаянной исповеди) герой пишет о неузнаваемом изменении «идеи Ротшильда»: «Но эта новая жизнь, этот новый, открывшийся передо мною путь и есть моя же „идея“, та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что её уже и узнать нельзя».

Основные персонажи 

 Аркадий Макарович Долгорукий. Аркадию Долгорукому девятнадцать лет. Автор называет его Подростком. Так воспринимают его все действующие лица романа. В черновиках к роману Аркадий говорит: «Все считают меня подростком». Он возражает против этого: «Какой я подросток! Разве растут в девятнадцать лет?»; и одновременно апеллирует к «сану юности незащищённого подростка». Аркадий становится в обстоятельства, которые делают проблему выбора возможной и неизбежной. Возможность — в его юности, незавершённости процесса становления; неизбежность — в том состоянии уже начавшегося распада его личности, морального и психического, который отмечает критическая сторона сознания самого героя. Неизбежность и в авторской решённости. Девятнадцатилетний возраст Аркадия в период описываемых им событий подчёркивается Достоевским уже к первым наброскам к роману. Существенно при этом, что, соотнося понятие «подросток» с девятнадцатью годами героя, автор отмечает несоответствие между его возрастом и традиционным толкованием возрастных границ определения «подросток». «Я бы назвал его подростком, если бы не минуло ему 19-ти лет». Обосновывая для себя право называть героя «подростком», Достоевский продолжает: «В самом деле, растут ли после 19 лет?», как бы споря со своим героем, и отвечает: «Если не физически, так нравственно». Характерно и следующее замечание Достоевского: «То, что его так запросто выписали, выслав ему деньги из Москвы тётки, объясняется его 19-ю годами: и церемониться нечего, и разговаривать не стоит».

 Андрей Петрович Версилов, дворянин-помещик, настоящий отец Аркадия и Лизы. Один из центральных персонажей романа.
 Софья Андреевна Долгорукая, мать Аркадия и Лизы. Бывшая дворовая Версилова. Выдана замуж за дворового Макара Долгорукого, «выкуплена» у мужа Версиловым.
 Макар Иванович Долгорукий, бывший дворовый садовник Версилова, муж Софьи Андреевны, юридический отец Аркадия и Лизы. Странник, праведник, воплощает лучшие черты русского народа. 
 Лиза Долгорукая, сестра Аркадия, невеста князя Сергея Сокольского.
 Татьяна Павловна Пруткова, помещица, дальняя родственница Версилова, «тетушка» Аркадия.
 Князь Сокольский Николай Иванович, отец Катерины Ахмаковой. Аркадий одно время исполняет обязанности секретаря в доме князя, становится близким ему человеком. Князь является ключевой фигурой в истории с письмом, написанным его дочерью.
 Катерина Николаевна Ахмакова, дочь князя Сокольского, молодая вдова генерала Ахмакова. Позже невеста барона Бьоринга. Одна из центральных фигур романа. 
 Князь Сергей Сокольский, однофамилец князя Николая Сокольского. Представитель князей с которыми судится из-за наследства Версилов. Жених Лизы Долгорукой. 
 Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова от брака с Фанариотовой. 
 Андрей Андреевич Версилов, сын Версилова от брака с Фанариотовой. 
 Тушар, хозяин пансиона в Москве, в котором учился Аркадий.
 Ламберт, «товарищ» Аркадия по пансиону Тушара, «открытый подлец и разбойник». Активный участник финальных сцен. 
 Дарья Онисимовна (Настасья Егоровна), мать девушки-самоубийцы Оли. В третьей части романа ошибочно именуется Настасьей Егоровной, возможно по недосмотру автора и издателей. 
 Крафт, участник кружка Дергачева, идейный самоубийца.

Прототип пансиона Тушара 
По окончании домашнего обучения старшие братья Михаил и Фёдор Достоевские в течение года посещали полупансион учителя Екатерининского и Александровского училищ Н. И. Драшусова на ул. Селезнёвской (дом не сохранился). Н. И. Драшусов преподавал Достоевским французский язык, его сын А. Н. Драшусов давал братьям уроки математики, а другой сын В. Н. Драшусов обучал их словесности.
Н. И. Драшусов до 1826 года носил фамилию Сушард. Полупансион Сушарда\Драшусова стал прототипом пансиона Тушара в романе Ф. М. Достоевского «Подросток». Вместе с Достоевскими учился мальчик, история которого будет использована писателем для создания сюжета романа: незаконнорождённый Аркадий Долгорукий становится предметом насмешек и унижений со стороны учителя и детей. И сам Тушар нарисован Достоевским в романе весьма неприглядно и комично: «маленьким, плотненьким», с происхождением из «парижских сапожников», «глубоко необразованным человеком». Сходство книжного Тушара и «настоящего» владельца пансиона подчёркивает даже одинаковый возраст обоих — 45 лет. Именно столько было Сушарду, когда в 1833 году он учил юного Достоевского.

Экранизации 
 Телевизионный фильм «Подросток» (1983) режиссёра Е. И. Ташкова. В гл. роли — Андрей Ташков.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Романы Фёдора Достоевского
Романы 1875 года
Книги об азартных играх
Романы о Санкт-Петербурге
Романы воспитания
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Отечественные записки»